Dependiendo del contexto, el nombre de Aquiles puede referirse a:

Antroponimia
 Aquiles es un nombre propio masculino de origen griego.

Astronomía
 (588) Achilles, un asteroide troyano descubierto en 1906;

Botánica
 la hierba de aquiles, o Achillea millefolium;

Anatomía
 Tendón de Aquiles;

Cómics
 Aquiles, el nombre de dos personajes ficticios de Marvel Comics.

Hidrografía
 Aquiles, laguna ubicada en el departamento del Beni, Bolivia;

Mitología
 el personaje principal de la Ilíada, Aquiles, de la mitología griega;

Personajes
 el tenor venezolano Aquiles Machado;
 el escritor, periodista y poeta venezolano Aquiles Nazoa.
 Achille Parboni, litógrafo italiano del siglo XIX.
 Aquiles Pistilli, compositor italiano.

Lógica
 El héroe Aquiles sirvió de protagonista en una célebre paradoja de Zenón de Elea y por esto llamada: paradoja de Aquiles y la tortuga.